Antonina Georgievna Borissova () a fost o botanistă din Rusia, specialistă în flora zonelor de deșert și semi-deșert din Asia centrală.

Note

Nașteri în 1903
Decese în 1970